Heino (plaats), een dorp in de gemeente Raalte (Overijssel).
Heino (zanger), een Duitse zanger.